Skarbimierz – imię męskie
 Skarbimierz – gmina wiejska w Polsce, w województwie opolskim, w powiecie brzeskim
 Skarbimierz-Osiedle – osiedle, siedziba gminy Skarbimierz
 Skarbimierz – wieś w gminie Skarbimierz
 Skarbimierz – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. świdwińskim, w gminie Połczyn-Zdrój
 Skalbmierz (d. Skarbimierz) – miasto w woj. świętokrzyskim, w powiecie kazimierskim

Zobacz też 
 Stanisław ze Skarbimierza